Le tournoi de tennis de Belgique est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1987 se dispute à Knokke du 6 au .

Kathleen Horvath remporte le simple dames. En finale, elle bat Bettina Bunge, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bettina Bunge et Manuela Maleeva.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Belgique
 Saison 1987 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1987
Belgique
Sport en Belgique en 1987
Tennis en juillet 1987